Cortes (Madrid)
 Cortes d'Arenós, municipi de l'Alt Millars
 Cortes de Navarra, municipi de Navarra
 Cortes de Pallars, municipi de la Vall de Cofrents